TLS steht für:
 Flughafen Toulouse-Blagnac in Frankreich (IATA-Code)
 Suzuki TL1000 in der S-Version, ein Motorrad von Suzuki
 Target Level of Safety, Grenzwerte in der Risikoanalyse
 Technische Lieferbedingungen für Streckenstationen, siehe Liste der technischen Regelwerke für das Straßenwesen in Deutschland
 Teilleistungsschwäche, z. B. Legasthenie oder Dyskalkulie
 Terrestrisches Laserscanning, eine bodengestützte, dreidimensionale Geometrieerfassungstechnik für den Nahbereich
 The Times Literary Supplement, eine britische Literaturzeitschrift
 Theaterlexikon der Schweiz
 Thermisches Laserstrahl-Separieren
 Third Level Support im IT-Management, siehe Support (Dienstleistung)
 Thread-local storage in der Informatik
 Three-Level-Scheduling
 Thüringer Landesamt für Statistik
 Thüringer Landessternwarte Tautenburg
 Timor Leste, offizieller Name von Osttimor, als Länderkürzel nach ISO 3166
 Total Least Squares, eine Erweiterung der Methode der kleinsten Quadrate, siehe Totale Kleinste-Quadrate-Schätzung
 Transport Layer Security, ein Protokoll zur Verschlüsselung von Datenübertragungen im Internet
 Tumorlyse-Syndrom, eine Nebenwirkung bei manchen Krebstherapien

TLS